Юрий — легендарный князь Тарусский, родоначальник тарусской «ветви» Черниговских князей. В родословных этот князь показан сыном черниговского князя Михаила Всеволодовича, но согласно новым исследованиям и исходя из дат жизни его потомков, жил в 1-й половине XIV века. От сыновей Юрия выводили происхождение князей Мезецких, Барятинских, Оболенских, Долгоруковых, Тростенских, Щербатовых, Волконских, Мышецких, Конинских и Спажских.

Исторические источники 
Исторических сведений о первом периоде Тарусского княжества, правителем которого традиционно считается Юрий, очень мало. Впервые он упоминается в краткой генеалогии князей Оболенских в так называемом «Типографском родословце» — блоке генеалогических статей, присоединённых к Типографской летописи, содержащей информацию о представителях ряда родов до конца XV века. Там Юрий указан без названия удела сыном черниговского князя Михаила Всеволодовича, убитого в 1246 году в Золотой орде. Впервые с упоминанием удела Юрий указан в Уваровской летописи — в родословной, вставленной после сообщения об убийстве Михаила Черниговского; в ней Юрий, названный «Брянским и Тарусским» показан четвёртым сыном покойного князя.

В 1-й половине 1530-х годов Дионисий Звенигородский создал «Объединённый родословец Черниговских князей». В нём появился раздел владений Михаила Черниговского, согласно которому Юрий, названный младшим из сыновей, получил в удел Тарусское княжество. В том же источнике Юрий упоминается также как «Тарусский и Оболенский». Эта версия в 1555 году вошла в официальный «Государев родословец», включённый в 1680-е годы в состав «Бархатной книги», а также во все частные родословные книги.

В 1-й половине XVI века версия о Юрии как о сыне Михаила Черниговского распространилась и в Великом княжестве Литовском. В 1520 году там была закончено создание Супрасльского сборника, которое было заказано князем Семёном Ивановичем Одинцевичем. В начале рукописи содержится родословная Одинцевичей, которая, по мнению исследователей, была не позже 1532 года вписана самим князем Семёном. Она начинается с Михаила Черниговского. Далее указано, что его сын Юрий «оставил отчину свою пусто» и перебрался в Тарусу, став там княжить. В этой же родословной приводятся уникальные сведения о 5 сыновьях Юрия. По мнению современных исследователей, сведения из родословной Одинцевичей не могли восходить к московским росписям потомков Тарусских князей. С. Н. Келембет предположил, что информация о Юрии и его потомках попала род князей Одинцевичей от княжны Оксиньи Андреевны Мезецкой, которая вышла замуж за князя Фёдора Одинцевича; князь Семён был их правнуком.

Имя Юрия Тарусского сохранилось в помяннике князей Черниговских в составе помянника Введенской церкви Киево-Печерской лавры, составленным в 1654 году. Кроме того, в «Любецком синодике» (1751 год) под номером 53 упоминается князь «Юрий Туровский». Поскольку сразу после него упомянут князь Константин Оболенский, убитый «от литвы», Р. В. Зотов предположил, что здесь также имеется в виду Юрий Тарусский (отец Константина), а чтение «Туровский» — явная ошибка.

Датировка деятельности 

Юрий Тарусский по летописям не известен, его отчество в ранних источниках не упоминается. Хотя Н. Г. Головин и П. В. Долгоруков отождествляли Юрия Торусского с упоминаемым в 6772 (1264/1265) году Юрием Михайловичем, который выдал свою дочь Ксению за тверского князя Ярослава Ярославича, современные исследователи считают летописного Юрия Михайловича новгородским боярином.

В летописях у Михаила Всеволодовича Черниговского упоминается только один сын Ростислав. Согласно исследованиям М. Е. Бычковой первая редакция родословных книг (так называемая Летописная редакция) была составлена в начале XVI века. В «Любецком синодике» сразу после «Юрия Туровского», отождествляемого с Юрием Тарусским, указывается убитый в 1368 году оболенский князь Константин.

В родословии Оболенских, составленном Дионисием Звенигородским, было указано, что «Юрьи Тарусский и Оболенский, а у Костянтина Иван Торусский, а у Ивана Костянтин же Оболенский, его ж убил Олгирд в Оболенсце, егда к Москве приходил безвестно, в лето 6876». Однако уже в следующей редакции, близкой к Государеву родословцу, между Юрием Торусским и Константином Оболенским, убитым в 1368 году, было убрано 2 поколения. Так, в родословии князей Щербатовых было сказано: «у князя Юрьи Торуского 3 сынъ князь Костянтинъ Оболенской, котораго убилъ Олгердъ». В летописном своде 1408 года сказано, что литовский князь Ольгерд в 1368 году «оуби князя Костянтина Юрьевича Оболеньскаго». По мнению современных исследователей, эти сообщения свидетельствуют в пользу того, что Юрий Тарусский жил в 1-й половине — середине XIV века. Если Юрий действительно был отцом Константина Оболенского, то он умер до середины XIV века, поскольку Константин в 60-е годы XIV века был князем Оболенским.

Исследователи, сравнивая родословные потомков Юрия, отмечали хронологические несоответствия. Уже Дионисий Звенигородский в своём «Объединённом родословце» вставил между Юрием, которого он считал сыном Михаила Чениговского, и Константином Оболенским вставил 2 поколения. Этот же путь избирали исследователи XVIII и XIX века применительно к другими ветвям потомков Юрия. Например, П. Н. Петров указывал, что в родословии князей Мезецких и Барятинских слишком большой разрыв между родоначальником и документально засвидетельствованными представителями родов. Он предположил, что в родословных были пропущено 2-3 колена. 

На несоответствие родословных летописным сведениям обратил внимание Н. Баумгартен, который посчитал, что все родословия, выводящие происхождение черниговских князей к Михаилу Всеволодовичу, ошибка или «подлог» составителей родословий.

Современные версии о происхождении Юрия 
Возможно, что Юрий родился в конце XIII века, однако он не мог быть сыном Михаила Всеволодовича Черниговского, убитого в 1246 году. По мнению Р. А. Беспалова, при составлении родословных в начале XVI века просто приписали в качестве родоначальника верховских князей Михаила, канонизированного православной церковью. При этом С. Н. Келембет указывает, что нельзя полностью игнорировать тот факт, что традиция о происхождении князей Оболенских от Михаила Черниговского в великом княжестве Московском существовала уже в 1490-е годы, а аналогичная традиция у князей Одинцевичей появилась на полвека раньше. Исследователь считает, что Юрий действительно мог быть потомком Михаила Всеволодовича, однако не мог быть его сыном. Он предположил, что у Михаила мог быть сын Юрий, внуком которого был Юрий Тарусский, а в памяти потомков эти 2 князя слились в одно лицо. Подобное «объединение» тезок произошло в родословной Глуховских и Новосильских князей.

Генетические исследования потомков Юрия (князей Оболенских, Волконских, Долгоруковых и Барятинских), проведённые в XXI веке, показали, что у них по крайней мере действительно был общий предок, который принадлежал к центральноевропейской Y-хромосомной гаплогруппе R1a1a1b1a1a-L260. При этом они по мужской линии не происходят от того же предка, что и протестированные Мономашичи, а также Пузына и Мосальские (из козельских князей), у которых определена Y-хромосомная гаплогруппа N1a1a1a1a1a1a-L550. На основании генетических исследований высказывались предположения, что Юрий не принадлежал к династии Рюриковичей по мужской линии.

Дети 
В «Типографском родословце» Юрий указан предком князей Оболенских через сына Константина и внука Ивана. В родословной Одинцевичей, вписанной в начале «Супрасльской летописи», у Юрия указывается 5 сыновей:
 Всеволод Юрьевич Орехва, князь Тарусский.
 Семён Юрьевич, князь Конинский
 Михаил Юрьевич, князь Мышецкий
 Иван Толстая Голова, князь Волконский (?)
 Константин Юрьевич (ум. 1368), князь Оболенский

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Князья тарусские
Правители Европы XIV века
Рюриковичи по алфавиту
Неидентифицированные Рюриковичи